Улица Галиасгара Камала () — улица в Вахитовском районе Казани. Названа в честь писателя и драматурга Галиасгара Камала (Галиасгар Галиакбарович Камалетдинов, 1879-1933).

География 
Пересекается со следующими  улицами:

Ближайшие параллельные улицы: Мартына Межлаука и Парижской Коммуны.

История 
Возникла не позднее 1-й половины XIX века. До революции 1917 года носила название Поперечно-Тихвинская улица и относилась ко 2-й полицейской части. В 1896 году улица была переименована в Фуксовскую, в честь Карла Фукса, ректора Императорского Казанского университета в 1823-1827 гг., дом которого находился на углу нынешних улиц Московской и Галиасгара Камала.

21 сентября 1939 года улице было присвоено современное название.

Примечательные объекты 

 № 1/48 — здание 2-й мужской гимназии.
 №б\н — дом Панфилова.
 угол улиц Г. Камала и Московской — дом Фукса.
 № 20/7 — дом, в котором в сентябре 1833 года остановился А.С. Пушкин.
 № 24 — здание школы. Первоначально в нём располагалась средняя школа № 5, а во время немецко-советской войны — эвакуационный госпиталь № 2783. После войны в ней располагалась школа № 85 (в годы раздельного обучения — женская школа). Ныне здание занято Татарстанстатом.
 № 47 — жилой дом .
 угол улиц Г. Камала и Г. Тукая — Султановская мечеть.

См. также 
 Улица Карла Фукса

Примечания 

Улицы Вахитовского района Казани